Рябцев, Анатолий:
 Рябцев, Анатолий Дмитриевич (род. 1952) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, председатель Семипалатинского областного комитета по водным ресурсам.
 Рябцев, Анатолий Семёнович (1941—2013) — советский и казахстанский военачальник, командующий 40-й армией Вооружённых сил СССР в 1989—1992 годах, замминистра обороны Казахстана.